Bernard Bolzano (1781–1848) szudétanémet matematikus, filozófus
Földrajz
 Olaszország
 Bolzano (németül Bozen), város Dél-Tirolban
 Bolzano autonóm megye, (Trentino–Alto Adige régió egyik autonóm megyéje, fővárosa Bolzano/Bozen)
 Bolzano Bellunese, Belluno város településrésze Veneto régióban, Belluno megyében
 Bolzano Novarese, település Piemont régióban, Novara megyében
 Bolzano Vicentino, település Veneto régióban, Vicenza megyében